Adam Sierakowski – polski działacz społeczny
 Alfons Sierakowski – polski działacz społeczny
 Antoni Maciej Sierakowski – biskup katolicki
 Jan Sierakowski – marszałek Izby Poselskiej Sejmu I Rzeczypospolitej
 Józef Sierakowski:
 Józef Sierakowski – polski dyplomata i historyk
 Józef Sierakowski – polski powstaniec
 Józef Sierakowski – polski generał
 Józef Sierakowski – strażnik wielki koronny
 Karol Sierakowski – polski generał
 Michał Roman Sierakowski – biskup katolicki
 Sebastian Sierakowski (zm. 1757) – starosta olszański
 Sebastian Alojzy Sierakowski – polski architekt
 Sławomir Sierakowski – polski publicysta i socjolog
 Stanisław Sierakowski
 Stanisław Sierakowski – sekretarz króla Polski, opat klasztoru na Świętym Krzyżu.
 Stanisław Sierakowski – działacz polskiej mniejszości narodowej w Niemczech
 Wacław Sierakowski (1788–1839) – polski generał
 Wacław Sierakowski (1741-1806) – kanonik krakowski, animator życia muzycznego, filantrop
 Wacław Hieronim Sierakowski – biskup katolicki
 Zygmunt Sierakowski:
 Zygmunt Sierakowski – polski generał, powstaniec styczniowy
 Zygmunt Sierakowski – polski aktor

Zobacz też 
 Sierakowski Park Krajobrazowy
 Marianów Sierakowski – wieś w Polsce
 Sierakowska – żeńska forma nazwiska